Yeghegnut kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Yeghegnut (Lori), 
 Yeghegnut (ort i Armenien, Armavir), 

Robotskapade Armenienförgreningar